

Astronomia
Ligeia Mare – lago di metano individuato su Titano

Letteratura
Ligeia – racconto di Edgar Allan Poe (1838)
Lighea (o La sirena, 1961) – novella di Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Mitologia
Ligeia o Ligea (, "dalla voce chiara"), nome di una sirena nella mitologia greca

Musica
Lighea (nome d'arte di Tania Montelpare), cantautrice e attrice teatrale italiana

Onomastica
Ligeia – forma greca del nome proprio di persona Ligea